Cabrera (eiland), een eiland en nationaal park in de Balearen 
 Cabrera (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 La Cabrera (Madrid), een gemeente in de Spaanse provincie Madrid
 La Cabrera (León), een comarca in de Spaanse provincie León
 General Cabrera, een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
 Cabrera (Cundinamarca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
 Cabrera (Santander), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
 Cabrera (Dominicaanse Republiek), een stad in het noordoosten van de Dominicaanse Republiek

Personen
 Alexis Cabrera, een Cubaanse schaker
 Ángel Cabrera, een Spaanse zoöloog
 Ángel Cabrera, een Argentijnse golfer
 Delfo Cabrera, een Argentijnse langeafstandsloper
 Nelson Cabrera, een Uruguayaanse voetballer 
 Ramón Cabrera, een Carlistische generaal
 Ryan Cabrera, een Amerikaanse gitarist en zanger
 Samuel Cabrera, een Colombiaanse wielrenner
 Wilmar Cabrera, een Uruguayaanse voetballer 
 Wilmer Cabrera, een Colombiaanse voetballer